Hashemi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Hashemi (* 1991), iranischer Gewichtheber 
 Ali Bani Hashemi (* 1934), iranischer Ringer
 Amir Hashemi-Moghaddam (* 1966), iranischer Fußballspieler
 Hossein Hashemi, iranischer Basketballspieler
 Kiarash Hashemi (* 1998), deutscher Musikproduzent
 Mojtaba Hashemi (1941–1985), iranischer Diplomat
 Said Nesar Hashemi (1998–2020), Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020
 Sajjad Hashemi (* 1991), iranischer Leichtathlet
 Sajjad Hashemi (Radsportler) (* 1992), iranischer Radsportler
 Sayed Mohammad Hashemi (* 1994), afghanischer Fußballspieler